Джон Сегрейв (; 1256 — между 8 мая и 4 октября 1325) — английский аристократ, 2-й барон Сегрейв (с 1295 года). Участвовал во многих походах короля Эдуарда I. В частности, командовал английскими войсками в Шотландии в 1302—1305 годах, руководил поимкой Уильяма Уоллеса и судом над ним. Во внутриполитической борьбе поддерживал Томаса Ланкастерского, но в 1321 году перешёл на сторону короны. Умер, командуя в Войне Сен-Сардо.

Биография

Происхождение и ранние годы 
Джон Сегрейв принадлежал к знатному и влиятельному роду, начало возвышения которого относится к эпохе Генриха II. С XII века Сегейвы владели поместьями в Лестершире и Уорикшире. Представитель этой семьи по имени Николас в 1295 году был вызван королём в парламент и стал, таким образом, 1-м бароном Сегрейв. Джон был старшим из выживших сыновей 1-го барона и его жены Мод (предположительно из рода де Люси). Кроме него, в этой семье родились ещё трое сыновей и дочь.

Появление Джона на свет источники датируют 1256 годом. Юный Сегрейв принял участие в крестовом походе принца Эдуарда (впоследствии короля Эдуарда I) (1271—1272 годы), в походах в Уэльс (1277 и 1282—1283), служил королю в Ирландии в 1287 году и в Шотландии в 1291 году. В течение всех этих лет его владения росли. Так, в 1270 году благодаря женитьбе на Кристине де Плесси Сегрейв получил поместье Стотсдон в Шропшире; в 1275 году он получил от отца рыцарский фьеф Кальведон в Уорикшире, в 1282 году — ещё один фьеф в Линкольншире, в 1289 году — Блайборо в том же графстве и Пенн в Бакингемшире. В 1281 году Джон выменял поместье Кингсвуд в Шропшире на несколько более мелких своих владений (участок земли, лес, мельницу). Наконец, после смерти отца в конце 1295 года он унаследовал все семейные владения в ряде графств. 10 декабря того же года Джон принёс ленную присягу Эдуарду I, а начиная с 26 августа 1296 года его регулярно вызывали в парламент как лорда Сегрейва.

Служба Эдуарду I 
В январе 1297 года Джон участвовал в работе парламента в Йорке, где было принято решение о походе в Шотландию; однако эта экспедиция была отложена. В том же году барон заключил договор с Роджером Биго — 5-м графом Норфолк, лордом-маршалом, одним из самых влиятельных вельмож Англии. Согласно этому документу, Сегрейв обязывался служить графу в Англии, Уэльсе и Шотландии «в войне и мире до конца своих дней» во главе отряда в шестнадцать или (по особому требованию) двадцать всадников, а взамен получал поместье Лоддон в Норфолке. Биго в те годы встал во главе оппозиции королю. В частности, в 1297 году граф отказался участвовать в очередном континентальном походе и потребовал снизить налоги; ряд других лордов, включая Сегрейва, графов Херефорда, Уорика и Арундела, поддержал его. Однако после поражения от шотландцев на Стерлингском мосту лорды примирились с королём. Начиная с 1298 года Сегрейв воевал в Шотландии, исполняя обязанности маршала и получая за это (с 1301 года) жалованье сто фунтов в год: он сражался при Фолкерке в 1298 году, участвовал в осаде Карлаверока в 1300. Его подпись стоит под обращением английских баронов к папе римскому Бонифацию VIII от 1301 года с обоснованием претензий Эдуарда I на Шотландию.

Сегрейв был назначен в начале 1302 года комендантом замка Берик, а в конце того же года — королевским лейтенантом, то есть командиром всех английских войск в Шотландии. Под Эдинбургом в первое воскресенье Великого поста 1303 года он попал в засаду, был тяжело ранен и оказался в плену, но вскоре его отбили подчинённые. Позже Эдуард I лично возглавил армию и взял замок Стерлинг (в июле 1304 года), после чего война казалась в целом завершённой. Сегрейв остался на захваченной территории. Его задачей было изловить руководителя освободительной борьбы шотландцев Уильяма Уоллеса, уже разбитого и скрывавшегося от англичан. Летом 1305 года Уоллес был пойман; барон лично привёз его в Лондон, возглавил суд над ним и приговорил его как государственного изменника к повешению, потрошению и четвертованию. После казни Сегрейв отвёз останки Уоллеса в Шотландию, где их выставили на всеобщее обозрение.

По-видимому, 1 августа 1305 года барон сложил с себя полномочия лейтенанта. Вскоре на севере началось новое восстание — на этот раз во главе с Робертом Брюсом; в 1306 году Эдуард I двинулся против повстанцев, и Сегрейв принял участие в этом походе.

Служба Эдуарду II 
При Эдуарде II, получившем корону в 1307 году, Сегрейв получил множество должностей. В первые месяцы нового правления он стал судьей лесов за Трентом и констеблем Ноттингемского замка, 10 марта 1309 года — наместником Шотландии. Однако это королевство почти полностью контролировалось Брюсом, так что основной задачей Джона было охранять северную границу Англии. В 1314 году барон сражался при Бэннокберне, где англичане были наголову разгромлены. Он спасся беством и укрылся в Карлайле, но гарнизон крепости вскоре капитулировал, и Сегрейв оказался в плену. В конце того же года его освободили за большой выкуп. Известно, что 14 июля 1316 года Джон получил от короля тысячу фунтов в качестве компенсации расходов, понесённых на службе.

Во внутриполитической борьбе Сегрейв выступал на стороне аристократической оппозиции. Он находился на службе у самого могущественного из оппозиционных лордов, графа Томаса Ланкастерского, и был обязан выставлять в его войско тридцать тяжеловооружённых всадников. За это барон получал ежегодный пенсион в пятьдесят марок. Противостояние между лордами и королём не раз перерастало в гражданскую войну; во время одного из таких обострений, 1 октября 1310 года, Эдуард наказал Сегрейва, передав должности констебля Ноттингема и судьи своему фавориту Пьеру Гавестону. Впрочем, 4 сентября 1312 года, вскоре после гибели фаворита, Сегрейв получил должность хранителя лесов по эту сторону Трента. В 1318 году, когда Эдуард и граф Ланкастер заключили Ликский договор, предусматривавший, в частности, создание нового Королевского совета, Сегрейв был включён в состав этого органа. Спустя три года снова началась война. На этот раз Джон остался на стороне короны и по поручению Эдуарда набирал солдат в Уорикшире, Лестершире и Стаффордшире для борьбы с мятежниками. В Йорке он присутствовал в суде над руководителями оппозиции (1322 год).

Когда на континенте началась Война Сен-Сардо (конфликт между Англией и Францией из-за Аквитании), Сегрейв был назначен капитаном отправленных туда войск. Он оказался в Гиени летом 1324 года, а спустя год умер там же в возрасте почти семидесяти лет.

Семья 
Джон Сегрейв был женат на Кристине де Плесси, дочери Хью де Плесси и Изабель Бисет. В этом браке родились сыновья Стефан и Джон и дочь Кристина. Стефан унаследовал земли и титул, но умер в том же году. Джон-младший, который впервые упоминается в связи с событиями 1312 года, женился на дочери и наследнице Джона де Сандвича, лорда Фолкстона, и умер в 1349 году, оставив малолетнюю дочь Мэри. Кристина стала женой Джона де Моуна (сына 1-го барона Моун, умершего при жизни отца) и матерью 2-го барона Моун.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Сегрейв
Участники Девятого крестового похода
Умершие в 1325 году
Джон Сегрейв, 2-й барон Сегрейв